Stati Uniti d'America
 Seven Springs – città della Contea di Wayne, Carolina del Nord
 Seven Springs – borough della Contea di Somerset e della Contea di Fayette, Pennsylvania